Финал Кубка Шотландии по футболу 1949 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 1948/49, в котором встречались клубы «Рейнджерс» и «Клайд». Матч состоялся 23 апреля 1949 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Победу в этой встрече праздновали футболисты глазговского коллектива, переигравшие своих оппонентов со счётом 4:1.

Путь к финалу

«Рейнджерс»

«Клайд»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте Шотландской футбольной ассоциации
 Отчёты о матчах Кубка Шотландии сезона 1948/49 на Soccerbase.com

1949
Матчи ФК «Рейнджерс»
Матчи ФК «Клайд»
Футбол в Европе в 1949 году
События 23 апреля
Апрель 1949 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1949 году